

Patronymes 
 Emile Haumant (1859-1942) est un linguiste et historien français ;
 Michel Haumant (né en 1935) est un portraitiste français ;
 Stéphane Haumant, présentateur de l'émission de reportage et d'investigations Spécial Investigation ;
 Jean-Camille Haumant, gouverneur des Établissements Français d'Océanie de 1945 à 1947
 Paul Haumant, maire de Wattwiller (1965-1971)